Списак градова у Грузији по броју становника.

Градови у Грузији (у фактичким границама)

Градови у Абхазији

Градови у Јужној Осетији

Спољашње везе 

Г